Wunschkind steht für:

 Wunsch#Kinderwunsch, Wunsch ein Kind zu bekommen
 Der Bergdoktor – Wunschkind, eine Folge der Fernsehserie Der Bergdoktor
 Wunschkind (Album), ein Album der Band Oomph!
 Wunschkind (Fernsehfilm), ein Fernsehfilm aus dem Jahr 2012 mit Carolyn Genzkow

Siehe auch:
 Das Wunschkind